In finale Irina Chromačëva e Anastasija  Tichonova hanno sconfitto Robin Anderson e Hailey Baptiste con il punteggio di 6-4 7-5.

Teste di serie 

  Han Na-lae /  Jang Su-jeong (quarti di finale)
  Irina Chromačëva /  Anastasija Tichonova (campionesse)

  Suzan Lamens /  Eva Vedder (primo turno) 
  Nigina Abduraimova /  Dar'ja Astachova (primo turno)

Tabellone 

Canberra Challenger 2023